Mit dem Begriff Erleichterung kann gemeint sein:

Hilfe, Hilfsmittel
Trost
Lachen
in der Medizin: Palliation (Linderung)
in der Sprachpsychologie: Semantisches Priming
in Sozialpsychologie und Pädagogik: Social Facilitation
im Bankenwesen: Fazilität
im Rechtswesen: Amnestie, Begnadigung

Siehe auch
Befreiung
Entlastung
Entspannung
Förderung